Plaats in Indonesië
 Warakas (Binuang), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Warakas (Tanjung Priok), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Jakarta in de provincie Bengkulu